Francisco Vieira peut désigner :
 Francisco Vieira connu comme Vieira Portuense (1765-1805), peintre portugais ;
 Francisco Vieira (1899-?), footballeur portugais.

Voir aussi 
 Francisco Vieira de Matos connu comme Vieira Lusitano (1699-1783), graveur et peintre de cour portugais